Mittellitauen steht für:

 Mittellitauen (Region), eine nach geographischen Gesichtspunkten benannte Region in der Mitte Litauens
 Mittellitauen, ein De-facto-Regime ab 1920 im vorwiegend polnischsprachigen Ostteil der Republik Litauen, siehe Litwa Środkowa